Het wereldkampioenschap superbike van Mosport 1989 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 4 juni 1989 op Mosport Park nabij Bowmanville, Canada.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Mosport